Temer ist der Familienname folgender Personen:

Marcela Temer (* 1983), Ehefrau von Michel Temer und First Lady von Brasilien 
Michel Temer (* 1940), brasilianischer Politiker und amtierendes Staatsoberhaupt bzw. Regierungschef von Brasilien